«Перекрёстный огонь» () — низкобюджетный классический детективный нуар, снятый режиссёром Эдвардом Дмитрыком, премьера которого состоялась в 1947 году. Фильм представляет собой экранизацию романа «Славный парень в окопе» Ричарда Брукса. В главной роли снялся Роберт Янг.

Главные герои ленты — четверо ветеранов-антисемитов, которые, встретив доброжелательного еврея в баре, соглашаются посетить его вашингтонскую квартиру. Эдвард Дмитрык и продюсер давно задумали фильм о разрушительной природе антисемитизма. Картина принесла им успех в виде благожелательных откликов критики и престижных наград.

Картина была выдвинута на «Оскар» в пяти номинациях — «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа» (Эдвард Дмитрык), «Лучший сценарий» (Джон Пэкстон), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Райан) и «Лучшая женская роль второго плана» (Глория Грэм), но не победила ни в одной. Критики отмечали, что у ленты Элиа Казана «Джентльменское соглашение», получившей статуэтку за лучший фильм года, и фильма Дмитрыка были одинаковые шансы на победу, однако академики отдали предпочтение менее жестокой драме Казана.

Сюжет 

Действие фильма происходит в 1940-е годы. Возлюбленная еврея Джозефа Сэмюэлса (), мисс Льюис (), обнаружила его труп в принадлежащей ему квартире в Вашингтоне. Расследование дела начинает капитан полиции Финлэй (Роберт Янг).

Мисс Льюис заявляет, что вечером, перед обнаружением трупа, они с Сэмюэлсом сидели в баре, где познакомились с четырьмя ветеранами только что минувшей войны — Монтгомери (Роберт Райан), капралом Артуром Митчеллом (Джордж Купер), Флойдом Бауэрсом (Стив Броуди) и другом Флойда, Лероем (). На допросе Монтгомери признаётся, что они с Флойдом и Митчеллом вчера были в квартире у Сэмюэлса.

После того, как Финлэй опрашивает почти всех подозреваемых, наиболее вероятным подозреваемым ему кажется Митчелл, который, по словам Монтгомери, был очень пьян и совершенно не осознавал происходящего. Чтобы окончательно подтвердить свои подозрения, Финлэй допрашивает последнего свидетеля, сержанта Питера Кили (Роберт Митчем), соседа Митчелла по комнате, который утверждает, что Митчелл вернулся с войны психически нездоровым, но убить человека просто не способен. Пытаясь помочь другу, Кили безуспешно пробует разыскать его.

В результате расследования Финлэй с помощью Кили приходит к выводу, что убийца Сэмюэлса — жестокий и лицемерный антисемит Монтгомери.

В ролях

Создание 
В конце 1946 года режиссёр Эдвард Дмитрык приступил к созданию экранизации нашумевшего романа «Славный парень в окопе» Ричарда Брукса. Обсудив первые наброски сценария с близким другом, продюсером , они решили, что заменят главного героя книги, гомосексуалиста Сэмюэлса, на доброго и наивного еврея Сэмюэлса. О причине этого Скотт говорил: «Я знал, что брутальное убийство гомосексуалиста, показанное в фильме, станет преградой для проката фильма из-за кодекса Хейса». Кроме того, тема антисемитизма тогда была крайне популярной в кинематографе США.

«Зелёный свет» на разработку картины лично дала глава одного из отделов кинокомпании RKO Pictures , по национальности являющаяся еврейкой. Примечательно, что «Перекрёстный огонь» стал первым фильмом категории B (низкобюджетные ленты) в истории премии «Оскар», когда-либо номинированным в категории «Лучший фильм».

Критика 
Фильм был положительно воспринят большинством мировых кинокритиков, которые, по большей части, отмечали саспенсную подоплёку происходящего и невероятную актёрскую игру Роберта Райана. Невзирая на это, в среде американских евреев лента получила отторжение и более прохладные отзывы.
 «Достойный триллер. Только Роберт Райан, сыгравший коварного Монтгомери, возводит его на более высокий уровень» — Дэйв Кэр, Chicago Reader
 «Этот низкобюджетный триллер сделал то, что делают все фильмы категории B: затронул ту тему, которую „респектабельный“ фильм затронуть не сможет» — Time Out
 «Очень сильное и могущественное послание против антисемитизма» — Джеффри М. Андерсон, Combustible Celluloid

Награды и номинации 
 1947 — фильм вошёл в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 1947 — приз 2-го Каннского кинофестиваля за лучший социальный фильм.
 1948 — премия Эдгара Аллана По за лучший фильм года.
 1948 — 5 номинаций на премию «Оскар»: лучший фильм, лучшая режиссёрская работа (Эдвард Дмитрык), лучший сценарий (Джон Пэкстон), лучшая мужская роль второго плана (Роберт Райан), лучшая женская роль второго плана (Глория Грэм).
 1949 — номинация на премию BAFTA за лучший фильм.

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы нуар
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации романов США
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы США 1947 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о ворах
Фильмы о серийных убийцах